U21-EM i fotboll för herrar 2000 spelades mellan den 27 maj och 4 juni 2000 i Slovakien. Mästerskapet spelades i 2 grupper med 4 lag i varje. Ettorna i grupperna gick direkt till final medan tvåorna fick spela i match om tredjepris

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Bronsmatch

Final

Referenser

Webbkällor 
 

2000
2000 i Slovakien
Internationella fotbollstävlingar i Slovakien
Fotbollsåret 2000